Чумэтул-Маре () — сложный потухший вулкан на территории румынских жудецов Харгита и Ковасна в Южных Карпатах. Высота самой высокой точки вулкана составляет 1301 метр, причём оба кратера находятся на территории жудеца Харгита. В западном кратере — озеро Святой Анны.

Описание 

Вулкан Чумэтул-Маре является частью массива вулканов, в который помимо него входят Болонд (1084 м) и Путуросу (1143 м). Разделены они горами, сложенными из песчаников времён мелового периода, поднятого в результате тектонической деятельности.

К северу от вулкана лежит низменность Чук, к западу — долины Тушнад и Шугэу.

У вулкана есть два кратера, разделённых невысокой седловиной. В западном сформировалось озеро Святая Анна, а в более крупном восточном располагается болото Мохош.

По южным оконечностям обоих кратеров проходит автодорога 113А.

Извержения 
Вулкан начал образовываться в плейстоцене в составе группы кайнозойских вулканов хребта Харгита. Изначально вулкан представлял собой группу лавовых куполов. Извержения при этом были, как правило, эффузивные. Позже, во времена позднего плейстоцена извержения стали носить взрывной характер — при этом нередко возникали пеплопады и даже пирокластические потоки. Интервалы между извержениями под конец плейстоцена стали насчитывать тысячи лет. Поверх старых лавовых куполов начал расти стратовулкан, увенчанный двумя кратерами — Мохош, образовавшийся в результате фреатомагматического взрыва, и кратер Святой Анны. При этом есть предположение, что последнее извержение было именно на кратере Святой Анны — тогда пеплопад, выпавший на кратере Мохош, удобрил почву и создал тем самым условия для формирования болота.

Точно неизвестно, когда произошло последнее извержение вулкана. Разные исследователи дают разные даты от тридцати двух тысяч лет назад (Juvigné et al. 1994) до десяти с половиной тысяч лет назад (Morya et al. 1996). Однако, согласно некоторым данным, последнее извержение могло быть уже в голоцене (Magyari et al. 2006).

По одной из версий, извержение Святой Анны, произошедшее по геологическим меркам синхронно с суперизвержением Флегрейских полей на Апеннинах и извержением вулкана Казбек на Кавказе ок. 40 тыс. лет назад, вызвало наступление «вулканической зимы» и последующее  неандертальцев.

Примечания

Ссылки 
 Размытое описание

Вулканы Румынии
Дремлющие вулканы